Искушение — испытание устойчивости (веры).

В театре 
 «» — пятиактная опера-балет Фроманталя Галеви по либретто  и , балетные сцены Казимира Жида, хореограф Жан Коралли (Опера Ле Пелетье, Париж, 1832).

В кинематографе 

 Искушение (телесериал, 1995) — Греция
 Искушение (телесериал, 1996) — Венесуэла
 Искушение (телесериал, 1998) — Мексика

В музыке 
 «Искушение»  —  песня группы Ария с альбома «Игра с огнем» (1989), также вошла в акустический проект гитаристов группы Арии Виталия Дубинина и Владимира Холстинина  —  «АвАрия» (1997).

См. также 
 
 Ложное искушение (драматический триллер 2006 года)